Wólka Zabłocka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Wólka Zabłocka, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Wólka Zabłocka, un village dans le powiat de Lubartów